Ансоальд (Ансовальд) — мужское имя. Известные носители:
 Ансоальд (VI век) — знатный франк, приближённый королей Хильперика I и Хлотаря II
 Ансоальд — епископ Страсбурга (упоминается в 614 году)
 Ансоальд — франкский дипломат в 620-х годах
 Ансоальд — нотарий, один из создателей «Эдикта Ротари» (643)
 Ансоальд — епископ Пуатье (674/676 — около 697)
 Ансоальд (VII век) — граф дворца в правление франкского короля Хлодвига IV
 Ансоальд — епископ Брешиа (761—774)